Dorfkapelle St. Marien bezeichnet die
 Dorfkapelle St. Marien (Mannholz)
 St. Marien (Kleinweingarten)
 Dorfkapelle St. Marien (Gündersbach)

Siehe auch:

 Marienkapelle